Aula bezeichnet:

 Aula, einen Versammlungsraum
 Aula der Georg-August-Universität
 Aula der Polytechnischen Hochschule Lausanne
 Aula regia, Königshalle in Pfalzen
 Aula TI, Ortschaft in der Gemeinde Intragna TI, Kanton Tessin, Schweiz
 Aula (Tuvalu), Insel des Atolls Nukulaelae, Tuvalu
 Aula (Fluss), linker Zufluss der Fulda bei Niederaula, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Die Aula (Roman),  Hermann Kant
 Die Aula (Zeitschrift), rechtsextreme Zeitschrift (1951–2018) aus dem Aula-Verlag in Graz
 Aula-Verlag (Graz), rechtsextremer österreichischer Zeitschriften- und Buchverlag
 Aula-Verlag (Wiebelsheim), deutscher Fachverlag für ornithologische Literatur
 Aula regia, frühmittelalterliche Bezeichnung für eine Königspfalz

Aula ist der Familienname folgender Personen:
 Giacomo Aula (* 1967), italienischer Jazz-Pianist

Siehe auch:
 Alte Aula